Wolbrandt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wolbrandt (1860–1924), deutscher Architekt, Exlibris-Künstler, Kunsterzieher und Schulleiter 
 Peter Wolbrandt (* 1949), deutscher Gitarrist